Dialysis är ett släkte av tvåvingar. Dialysis ingår i familjen vedflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vedflugor
Dialysis